Metropolitan Museum of Art, een kunstmuseum in New York
 Mixed martial arts, een multidisciplinaire vechtsport
 Methylmethacrylaat, een chemische stof
 Monomethylamine, een chemische stof
 Methylmalonzuur, een chemische stof
 Methylmalon acidemie, een erfelijke stofwisselingsziekte
 Metro Manila Authority, de oude naam van het Filipijnse agentschap Metropolitan Manila Development Authority